Loudon se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Ben J. Loudon
 Jane Wells Loudon
 John Claudius Loudon